DYC steht für:
 Düsseldorfer Yachtclub
 Detroit Yacht Club
 Destilerías y Crianza del Whisky, spanische Whiskydestillerie, inzwischen im Besitz von Beam Suntory
 damned yellow composite („verdammte gelbe Korbblütler“), Klassifizierungskategorie der Botanik, siehe Little brown mushrooms#Ähnliche Konzepte

Abkürzung